Rokas est un prénom lituanien pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1986), joueur lituanien de basket-ball
Rokas Giedraitis (né en 1992), joueur lituanien de basket-ball
 (né en 1991), gymnaste artistique lituanien
Rokas Jokubaitis (né en 2000), joueur lituanien de basket-ball
 (né en 1990), compétiteur lituanien de ballon
 (né en 1969), homme politique lituanien
 (né en 1986), compétiteur lituanien de voile
 (né en 1996), skieur alpin lituanien
 (1972-2017), homme politique lituanien
 (né en 1966), pianiste lituanien

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom lituanien